Ка́вка — украинская, чешская и словацкая фамилия. Известные носители:

 Кавка, Иван (около 1869 — ?) — украинский скульптор.
 Кавка, Роман Павлович (1934—1997) — украинский и советский учёный-селекционер.